Мели́сса ( — пчела):
 Мелисса — женское имя.
 Мелисса — одна из нимф, вскормивших Зевса; родоначальница пчёл.
 Мелисса — жрица Деметры, из тела которой, согласно одной из легенд, возникли пчёлы.
 (676) Мелитта — астероид, открытый в 1909 году и названный в честь нимфы или жрицы.
 Мелисса — кратер на обратной стороне Луны.
 Мелисса — род растений семейства Яснотковые.
 Мелисса лекарственная (лимонная мята) — наиболее известный вид.
 Мелисса — коммуна в Италии, в регионе Калабрия.
 Мелисса — польский дворянский герб.
 Мелисса — итальянское вино категории DOC.

См. также 
  — соответствующее мужское имя.
 Мелисса: интимный дневник — кинофильм, эротическая драма.
 Мелисса и Джоуи — американский комедийный сериал.
 Мелиссани — пещерное озеро на греческом острове Кефалиния.